Ivica Križ je osebno ime več osebnosti:

 Ivica Križ, etnologinja
 Ivica Križ, teolog